Beginenturm oder Beguinenturm ist der Name folgender mittelalterlicher Wachtürme:

 Beginenturm (Hannover); Teil der Stadtbefestigung Hannovers, erbaut im 14. Jahrhundert
 Beguinenturm; ehemaliger Teil der Stadtbefestigung Aachens, erbaut im 14. Jahrhundert, geschleift im 19. Jahrhundert